Smedberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2018 bars av 1523 personer folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Smedberg 
 Adam Smedberg (1813–1892), artillerist och väckelsepredikant, ropare 
 Alfred Smedberg (1850–1925), lärare och författare för barn
 Fritz Smedberg (1900–1977), målare
 Greta Smedberg (1897–1966), gift Bergson, skådespelare och författare
 Helena Sofia Smedberg (1771–1804), balettdansös och skådespelare
 Isabel Smedberg-Palmqvist (född 1966), politiker, liberal
 John Smedberg (1851–1913), arkitekt
 Josef Smedberg (1819–1890), hemmansägare och politiker
 Magnus Smedberg (1911–1974), ingenjör och företagsledare
 Marco Smedberg (född 1954), militärhistoriker
 Maria Smedberg (1760–1787), operasångerska
 Martin Smedberg-Dalence (född 1984), boliviansk-svensk fotbollsspelare
 Richard Smedberg (1880–1950), vattenrättsingenjör
 Åke Smedberg (född 1948), författare

Källor

Se även
Smedberg, platsen på Bohusbanan där Lysekilsbanan grenar av

Svenska efternamn